Verdi steht für:

Personen:
 Giuseppe Verdi (1813–1901), italienischer Komponist der Romantik
 Giuseppina Verdi (1815–1897), Opernsängerin und Frau von Giuseppe Verdi
 Nilüfer Verdi (* 1956), türkische Jazzmusikerin
 Simone Verdi (* 1992), italienischer Fußballspieler

Organisationen:
 ver.di, deutsche Gewerkschaft, siehe Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
 Federazione dei Verdi, italienische Grüne, politische Partei

Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Verdi (Kalifornien), census-designated place im Sierra County
 Verdi (Kansas)
 Verdi (Minnesota), im Lincoln County
 Verdi (Nevada)
 Verdi (Texas)
 Verdi (Virginia)

Township in den Vereinigten Staaten:
 Verdi Township, im Lincoln County, Minnesota

Abkürzungen:
 V.E.R.D.I., Akronym für „Vittorio Emmanuele Re D’Italia“ (dt. „Victor Emmanuel König von Italien“), Kampfruf im italienischen Befreiungskampf von 1859, siehe Sardinischer Krieg
 VERDI, Abkürzung für Vertical Distribution of Ice in Arctic Clouds, Forschungsprojekt

Sonstiges:
 Giuseppe Verdi – Eine italienische Legende, Filmbiographie aus dem Jahr 1982
 Verdi Inlet, Bucht der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Verdi-Schelfeis, Schelfeis im Verdi Inlet der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

VERDI